Black Moses – album di Isaac Hayes del 1971
 Black Moses – album di Jah Lloyd del 1979